Mancio ist der Nachname folgender Personen:

 Felice Mancio (1840–1897), italienischer Sänger und Gesangspädagoge 
 Georgia Mancio (* 1972) britische Jazzsängerin und Liedtexterin